Die Saison 2021 der German Football League 2 war die 39. Saison der GFL2, der zweithöchsten Spielklasse der Sportart American Football in Deutschland.

Teams 

Trotz der ausgefallenen Saison 2020 gab es zwei Veränderungen im Teilnehmerfeld, beide in der Süd-Gruppe. Die Saarland Hurricanes rückten in der German Football League nach, da dort mit den Ingolstadt Dukes ein Team zurückzog. Auch die Darmstadt Diamonds fehlen im Vergleich zur Vorsaison. Neu dabei waren dafür die Bad Homburg Sentinels, die sich 2020 in der Regionalliga gegen die Rüsselsheim Crusaders durchsetzten. Anfang Juni, noch vor dem Beginn der Saison, zogen die Biberach Beavers sich aus der GFL2 zurück. Damit wurde die Gruppe Süd mit nur sechs Teams ausgetragen. Die Partien mit Biberacher Beteiligung wurden ersatzlos gestrichen. Da die Teams eine unterschiedliche Anzahl an Partien bestreiten, entscheidet am Ende der Siegquotient über die Endplatzierung.

In der Gruppe Nord gingen folgende Teams an den Start:

 Assindia Cardinals (Aufsteiger der Regionalliga West 2019)
 Berlin Adler (Aufsteiger der Regionalliga Ost 2019)
 Düsseldorf Panther (Absteiger GFL Nord 2019)
 Hamburg Huskies
 Langenfeld Longhorns
 Lübeck Cougars
 Rostock Griffins
 Solingen Paladins

In der Gruppe Süd gingen folgende Teams an den Start:

 Bad Homburg Sentinels (Nachrücker)
 Biberach Beavers
 Frankfurt Pirates (Aufsteiger der Regionalliga Mitte 2019)
 Fursty Razorbacks (Aufsteiger der Regionalliga Süd 2019)
 Kirchdorf Wildcats (Absteiger GFL Süd 2019)
 Straubing Spiders
 Wiesbaden Phantoms

Saisonverlauf

Gruppe Nord

Spiele Nord 

Quelle: GFL2 Spielplan auf gfl.info

Tabelle Nord 

Stand: 19. September,
Quelle: GFL2 Tabellen auf gfl.info Aufstieg in die GFL Abstieg

Gruppe Süd

Spiele Süd 

Quelle: GFL2 Spielplan auf gfl.info

Tabelle Süd 

Stand: 5. September, Quelle: GFL2 Tabellen auf gfl.info Relegation zur GFL

Auf- und Abstieg zwischen GFL und GFL2

Nord 
Die Relegationsspiele waren für die Wochenenden 18./19. und 25./26. September vorgesehen. Im Norden war keine Relegation angesetzt, da die Nord-Gruppe der GFL mit sechs Teams unterbesetzt war und somit alle Teams in der GFL verblieben. Nach dem Abstieg in die Zweitklassigkeit 2017 und dem Absturz in die drittklassige Regionalliga Nordost 2018 gelang den Berlin Adlern damit nach 2019 der zweite Aufstieg in Folge. Sowohl 2019 als auch 2021 schrammte Berlin dabei mit jeweils nur einem Unentschieden und keiner Niederlage an einer perfect season vorbei.

Süd 
Im Süden mussten die Stuttgart Scorpions als achtplatziertes Team der GFL Süd in die Relegation gegen den Meister der GFL2 Süd. Allerdings verzichteten die Scorpions auf die Relegationsspiele, weswegen die Straubing Spiders sportlich für die GFL 2022 qualifiziert sind.

Aufstiegsrunde in die GFL2

Nord

Süd

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle GFL-Homepage

2021
American-Football-Saison 2021